Dubravica je lahko:
 Dubravica Desinićka (Hrvaška)
 Dubravica, Dubravica (Hrvaška)
 Dubravica, Dubrovnik (Hrvaška)
 Dubravica, Metković (Hrvaška)
 Dubravica, Požarevac (Srbija)
 Dubravica, Čapljina (Bosna in Hercegovina)
 Dubravica, Neum (Bosna in Hercegovina)
 Dubravica, Vitez (Bosna in Hercegovina)
 Dubravica, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)